King’s Quest IV: The Perils of Rosella — четвёртая приключенческая игра серии King’s Quest, разработанная и выпущенная компанией Sierra On-Line в 1988 году. Протагонистом игры является принцесса Розелла, дочь короля Грэхема (King's Quest I и ) и сестра принца Гвидиона/Александра (), которая должна спасти отца и добрую фею, победив злую ведьму. Проект был хорошо принят игровой прессой и стал одной из первых игр для персонального компьютера, задействовавшей звуковую карту.

Игровой процесс 
King's Quest IV использует игровые движки Adventure Game Interpreter и Sierra’s Creative Interpreter. Игра является единственной частью серии King's Quest, где события игры происходят в реальном времени и охватывают примерно 24 часа. Некоторые действия должны быть выполнены игроком в течение дня, тогда как другие головоломки могут быть решены только ночью. За счёт улучшенного управления, по сравнению с King's Quest III, сложность игры уменьшилась.

Сюжет 
Король Дэвентри (), Грэхем () решает передать трон наследникам и чтобы определить кому именно, бросает свою походную шапку, но в этот момент с ним случается сердечный приступ и он оказывается на смертном одре. Дочь короля, Розелла () глубоко скорбит, но с ней с помощью магического зеркала связывается добрая фея Дженеста () и предлагает свою помощь. Розелла телепортируется на землю фей, Тамир (), где она узнаёт о магических плодах, которые могут исцелить её отца. Однако сама Дженеста ослаблена из-за её злой соперницы, королевы-ведьмы Лолотты (), которая украла волшебный талисман, дающий Дженесте силу. Если Розелла не сможет избавиться от Лолотты и вернуть талисман за один день и одну ночь, то Дженеста не сможет помочь ей вернуться в Дэвентри и спасти отца.

Перед тем как попасть в замок Лолотты, Розелла переодевается в крестьянку и выполняет три задания, чтобы заслужить расположение злой королевы, которая ищет Ящик Пандоры, чтобы править миром. В результате, Розелла получает возможность уничтожить её и вернуть украденный талисман, а также спасти зачарованного принца по имени Эдгар (). Хотя основной задачей Розеллы является получение магических плодов, чтобы спасти короля Грэхема, также возможно вернуться в Дэвентри не выполнив это задание, что ведёт к трагической альтернативной концовке игры. Победа в игре не раскрывает всех сюжетных линий, хотя это является целью в сиквелах.

Отзывы 
King's Quest IV была очень хорошо принята профильной прессой: игра получила оценку 79% от Amiga Action, 81% от Amiga Computing, 85% от Commodore User, 91% от Computer & Video Games, 85% от CU Amiga, 9/10 от Datormagazin, 90% от The Games Machine (Italia) и 79% от Zzap!. Также проект стал победителем в номинации «Лучшая приключенческая игра 1988 года» от Software Publishers Association.

Обозреватель Computer Gaming World под псевдонимом  в своей рецензии отметила красивую графику, но заметила что игра медленно работает если на экране есть какая-нибудь анимация. Она описала головоломки в игре как «неравномерные», но посчитала что представление близко по качеству к кинематографичному. Дэвид Стэнтон из издания Compute! похвалил графику и звук версии игры для IBM PC, включая её поддержку разрешения VGA и звуковых карт, таких как AdLib и  и заключил, что «King's Quest IV задаёт новый игровой стандарт, достичь который для конкурентов будет тяжело и намного меньше из них превзойдут его». Стэнтон описал игровой саундтрек как «40 минут лучшего звука доступного на любом компьютерном диске где бы то ни было». Рецензент , Джон Свини в своём обзоре посчитал, что игра «без сомнения превосходная», хотя ему больше по вкусу пришлась King's Quest III. В 2014 году, журналист IGN, Коста Андреадис в своей ретроспективной статье отметил, что «The Perils of Rosella выдержала проверку временем несмотря на недостатки, прежде всего предоставляя запоминающееся и местами захватывающее приключение в дополнение к тому, что она является одной из первых игр в которой есть как женщина-протагонист, так и поддержка звуковых карт».

Примечания

Ссылки 
 King’s Quest IV: The Perils of Rosella на сайте Adventure Classic Gaming
 King’s Quest IV: The Perils of Rosella на сайте Sierra Chest

King’s Quest
Компьютерные игры 1988 года
Продолжения компьютерных игр
Игры для DOS
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Apple II
Игры для Apple IIGS
Interactive fiction
Игры, поддерживаемые ScummVM
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment